Näs eller Nääs kan syfta på:

 näs – en landtunga, en långsmal halvö
 -näs – ett ortnamnsefterled

Finland
 Näs, Ingå – en by i Ingå
 Näs, Larsmo – en bydel i Eugmo
 Nääs, Saltvik – en by i Saltvik på Åland
 Nääs, Hyvinge – egendom i Hyvinge stad, på finska Kytäjä

Sverige

Härad

 Näs härad – ett härad i sydvästra Värmlands län

Socknar, kyrkor, landskommuner, församlingar och distrikt 
 Näs socken, Gotland – en socken i Gotlands södra härad
 Näs landskommun, Gotland – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Näs församling, Visby stift – en tidigare församling i Visby stift –2010
 Näs kyrka, Gotland – en kyrkobyggnad i Havdhems församling
 Näs distrikt, Gotland – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–
 Näs socken, Jämtland – en socken i Jämtland
 Näs landskommun, Jämtland –  en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1951
 Näs församling, Härnösands stift – en församling i Östersunds kontrakt i Härnösands stift
 Näs kyrka, Jämtland – en kyrkobyggnad i Näs
 Näs, Östersunds kommun –  kyrkbyn i Näs socken i Östersunds kommun
 Näs och Ålsta – en SCB småaort
 Näs distrikt, Jämtland – ett distrikt i Östersunds kommun och Jämtlands län 2016–
 Näs socken, Västergötland – en socken i Västergötland 
 Näs landskommun, Skaraborgs län – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Näs församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift –2002
 Näs kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Yllestads församling
 Näs distrikt, Västergötland – ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–

Orter 
 Näs, Lerums kommun – en ort vid sjön Sävelången i Lerums kommun
 Näs, Sandvikens kommun – en småort i Ovansjö socken
Näs, Österåkers kommun – en småort i Österåkers kommun
 Näs, Värmskog – en by i Grums kommun
 Näs, Hallstahammar – en stadsdel
 Näs, Finspångs kommun – en tidigare tätort numera del av Butbro i Risinge socken
 Näs bruk – tätort i Avesta kommun
 Starrkärr och Näs – en tätort i Stenungsunds kommun
 Södra Näs – en tätort i Varbergs kommun

Byggnader och boställen 
 Näs kyrka, Skåne – en kyrka i Östra Onsjö församling
 Nääs slott, Västergötland – ett slott vid orten Näs vid sjön Sävelången i Västergötland
 Nääs Fabriker – i Tollered, Västergötland
 Näs slott, Visingsö – en borgruin på Visingsö
 Näs kungsgård – i Hedemora kommun
 Näs herrgård – i Uppland
 Näs gård – en herrgård i Mullsjö kommun
 Näs säteri, Adelöv – herrgård i Adelövs socken, Tranås kommun, Småland
 Näs säteri, Norrköping – en herrgård i Östra Stenby
 Nääs säteri, Södermanland – ett säteri i Nyköpings kommun
 Näs kraftverksmuseum - ett tidigare kraftverk, numer museum, i Dalälven
 Trollenäs slott – (Näs före 1770) ett slott i Skåne

Se även 
 Näset (flera olika)
 Astrid Lindgrens Näs